Kagoshima -uma província do Japão
Kagoshima (cidade) - uma cidade japonesa localizada na província de Kagoshima
4703 Kagoshima

Desambiguação